Краснопольский сельсовет (сельский совет)

Белоруссия 
 Краснопольский сельсовет — Витебская область, Россонский район

Россия
 Краснопольский сельсовет — Мордовия, Торбеевский район
 Краснопольский сельсовет — Хакасия, Алтайский район
 Краснопольский сельсовет — Волгоградская область, Нехаевский район
 Краснопольский сельсовет — Воронежская область, Воробьёвский район
 Краснопольский сельсовет — Пензенская область, Пензенский район (ранее Кондольский район)
 Краснопольский сельсовет — Свердловская область, Пригородный район
 Краснопольский сельсовет — Челябинская область, Сосновский район
См. также
Краснопольский сельский округ — Тульская область, Кимовский район

Украина
Упразднены в 2020 году.
 Краснопольский сельский совет — Винницкая область, Гайсинский район
 Краснопольский сельский совет — Житомирская область, Чудновский район
 Краснопольский сельский совет — Луганская область, Марковский район
 Краснопольский сельский совет — Николаевская область, Березанский район
 Краснопольский сельский совет — Николаевская область, Врадиевский район
 Краснопольский сельский совет — Черкасская область, Уманский район
 Краснопольский сельский совет — Черниговская область, Коропский район

Примечания